Bloemenbuurt is de naam die in veel Nederlandse plaatsen wordt gegeven aan een buurt of wijk met straatnamen die vernoemd zijn naar allerlei bloemen.''

Bloemenbuurten in Nederland
 Bloemenbuurt (Almere), een wijk in Almere
 Bloemenbuurt (Amsterdam), een buurt in Amsterdam-Noord
 Bloemenbuurt (Beneden-Leeuwen), een wijk in Beneden-Leeuwen
 Bloemenbuurt (Dordrecht), een wijk in Dordrecht
 Bloemenbuurt (Haarlem), een buurt in Haarlem
 Bloemenbuurt (Ede), een buurt in Ede
 Bloemenbuurt (Leeuwarden), een buurt in Leeuwarden
 Bloemenbuurt (Venlo), een wijk in Venlo
 Bloemenbuurt (Vlissingen), een wijk in Vlissingen
 2e Daalsebuurt, in de volksmond ook wel Bloemenbuurt, een wijk in Utrecht
 Bomen- en Bloemenbuurt, een wijk in Den Haag